Сентрал Сити има више значења:
 Сентрал Сити (Ајова)
 Сентрал Сити (Јужна Дакота)
 Сентрал Сити (Арканзас)
 Сентрал Сити (Илиноис)
 Сентрал Сити (Кентаки)
 Сентрал Сити (Колорадо)
 Сентрал Сити (Небраска)
 Сентрал Сити (Пенсилванија)